Mann für Mann ist der Name für 

 Mann für Mann (Lexikon), ein biographisches Lexikon zur Geschichte von Freundesliebe und mannmännlicher Sexualität 
 Mann für Mann (Film), ein deutscher Spielfilm aus dem Jahre 1939